Michel Sardou ist der Name folgender Personen:

* Michel Sardou (Journalist) (1836–1914), französischer Journalist
 Michel Sardou (Sänger) (* 1947), französischer Sänger